Берлускони, Марина (род. 1966) — итальянская бизнеследи.
 Берлускони, Сильвио (род. 1936) — итальянский государственный и политический деятель.

См. также 
 «Трофей Луиджи Берлускони» — ежегодный футбольный товарищеский турнир, который проводится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.